Die Premjer-Liha 2009/10 () war die 19. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Fußball. Sie startete am 17. Juli 2009. Die Winterpause dauerte vom 13. Dezember 2009 bis zum 28. Februar 2010 an. Der letzte Spieltag der Saison war am 9. Mai 2010.

Titelverteidiger war Dynamo Kiew. Neu hinzugekommen als Aufsteiger waren Obolon Kiew und Sakarpattja Uschhorod.

Modus 
Sechzehn Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Schachtar Donezk gewann zum fünften Mal die Meisterschaft vor Titelverteidiger Dynamo Kiew.

Die beiden Vereine auf den letzten Plätzen und stiegen in die Perscha Liha ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Schachtar Donezk 
(Spieler mit mindestens drei Einsätzen wurden berücksichtigt; in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 soccerway.com: Abschlusstabelle & Torjäger
 kicker online: Abschlusstabelle
 weltfussball.de: Abschlusstabelle

2009
Fußballsaison 2009/10